Според данни на Националния статистически комитет броят на живородените в Беларус през 2015 година е 119 509, и има 12.6 ‰ коефициент на раждаемост.

Показатели 
Демографски показатели според Националният статистически комитет на Беларус:

Численост на живородените 
Численост на живородените през годините по области според Националният статистически комитет:

Коефициент на раждаемост 

Коефициент на раждаемост през годините, по области, според Националният статистически комитет (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Възраст на майката 
Живородени по възраст на майката през годините според Националният статистически комитет:

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Население на Беларус

Източници

Външни препратки 

Население на Беларус
Беларус